A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Wayde van Niekerk lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság